Baiqing bezeichnet:

 Baiqing (Santai) (百顷镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baiqing (Pingtan) (白青乡), Gemeinde im Kreis Pingtan in der chinesischen Provinz Fujian
 Baiqing (Sujiatun) (白清街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sujiatun in der chinesischen Provinz Liaoning